Теку́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Тулузи, 19 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 530 осіб у працездатному віці (15-64 років) 403 були активні, 127 — неактивні (показник активності 76,0%, у 1999 році було 75,3%). З 403 активних працювало 356 осіб (205 чоловіків та 151 жінка), безробітних було 47 (20 чоловіків та 27 жінок). Серед 127 неактивних 42 особи були учнями чи студентами, 46 — пенсіонерами, 39 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 330 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 902,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Теку на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн